Сибата:
 Населённые пункты
 Сибата (посёлок) — японский посёлок в префектуре Мияги.
 Сибата (уезд) — уезд японской префектуры Мияги.
 Сибата (Ниигата) — японский город в префектуре Ниигата.
 Люди
 Сибата, Ай (род. 1982) — японская пловчиха, олимпийская чемпионка 2004 года.
 Сибата, Кацуми (1909—1942) — японский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года.
 Сибата, Куниаки (род. 1947) — японский боксёр.
 Рё Сибата — японский фигурист, призёр юниорского чемпионата Японии по фигурному катанию.
 Сибата Кацуиэ — полководец средневековой Японии периода Сэнгоку.